Jiří Hanuš je jméno těchto osob:

 Jiří Hanuš (historik) (* 1963), profesor Masarykovy univerzity
 Jiří Hanuš (malíř), malíř, ilustrátor, redaktor
 Jiří Hanuš (politik) (* 1948), poslanec KDU-ČSL
 Jiří Hanuš (překladatel), amerikanista